Monsen oder Monsén ist der Familienname folgender Personen:

 Arild Monsen (* 1962), norwegischer Skilangläufer
 Felix Monsén (* 1994), schwedischer Skirennläufer
 Magdalon Monsen (1910–1953), norwegischer Fußballspieler 
 Marcus Monsen (* 1995), norwegischer Skirennläufer
 Marte Monsen (* 2000), norwegische Skirennläuferin
 Nina Karin Monsen (* 1943), norwegische Philosophin und Autorin
 Rolf Monsen (1899–1987), US-amerikanischer Skisportler

Monsen steht für:
 Monsen Auto Garage, US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Monson